Lindorfer ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Lindorfer (* 1962), österreichischer Künstler, Bühnenbildner und Schauspieler
 Martina Lindorfer (* 1984), österreichische Informatikerin
 Sabine Lindorfer (* 1975), österreichische Moderatorin, Wirtschaftskammerobfrau und Lehrerin